Dope – gruppo musicale statunitense
 Dope - Follia e riscatto (Dope) – film statunitense del 2015 diretto da Rick Famuyiwa
 Discrete optimized protein energy – concetto della bioinformatica usato per lo studio della struttura delle proteine
 Dope – singolo di Lady Gaga del 2013
 Dope – singolo di Tyga del 2013